Донн Ерік Розен (; 1929 - 1986) — американський іхтіолог, автор зоологічних таксонів. У 1960-1985 році він був куратором відділу іхтіології Американського музею природознавства.

Автор нових таксонів риб, зокрема:
 Scolichthys
 Ophisternon aenigmaticum (Rosen & Greenwood, 1976)
 Xiphophorus alvarezi (Rosen, 1960)
 Pseudoxiphophorus anzuetoi (Rosen & Bailey, 1979)
 Gambusia atrora (Rosen & Bailey, 1963)
 Heterandria attenuata (Rosen & Bailey, 1979)
 Bramocharax baileyi (Rosen, 1972)
 Pseudoxiphophorus cataractae (Rosen, 1979)
 Xiphophorus cortezi (Rosen, 1960)
 Pseudoxiphophorus dirempta (Rosen, 1979)
 Bramocharax dorioni (Rosen, 1970)
 Xiphophorus evelynae (Rosen, 1960)
 Phallichthys fairweatheri (Rosen & Bailey, 1959)
 Scolichthys greenwayi (Rosen, 1967)
 Brachyrhaphis hartwegi (Rosen & Bailey, 1963)
 Scolichthys iota (Rosen, 1967)
 Pseudoxiphophorus litoperas (Rosen & Bailey, 1979)
 Gambusia luma (Rosen & Bailey, 1963)
 Synbranchus madeirae (Rosen & Rumney, 1972)
 Xiphophorus milleri (Rosen, 1960)
 Xiphophorus nigrensis (Rosen, 1960)
 Pseudoxiphophorus obliquus ((Rosen, 1979)
 Xiphophorus signum (Rosen & Kallman, 1969)
 Carlhubbsia stuarti (Rosen & Bailey, 1959)

Епоніми 
На честь Донна Розена названо види риб:
 Adrianichthys roseni Parenti & Soeroto, 2004 (Adrianichthyidae)
 Brachyrhaphis roseni Bussing, 1988 (Poeciliidae)
 Curimata roseni Vari, 1989 (Curimatidae)
 Meadia roseni Mok, Lee, & Chan, 1991 (Synaphobranchidae)
 Monopterus roseni Bailey & Gans, 1998 (Synbranchidae)
 Sternarchorhynchus roseni Mago-Leccia, 1994 (Apteronotidae)
 Xiphophorus roseni Meyer & Wischnath, 1981 (Poeciliidae)

Примітки